Osoby:
 Friedrich Seele – niemiecki przedsiębiorca
 Otto Seele – niemiecki kompozytor

Zobacz też:
 Sele